Teceremoni skan syfta på

Japansk teceremoni – (茶の湯, Chanoyu)
Gōng Fu Chá (工夫茶 Gongfucha) – kinesisk teceremoni 
Koreansk teceremoni

Teceremoni
Tekultur
Te